Griesen ist der Ortsname von

 Griesen (Garmisch-Partenkirchen), Ortsteil des Markts Garmisch-Partenkirchen, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern
 Griesen (Oranienbaum-Wörlitz), Ortsteil der Stadt Oranienbaum-Wörlitz, Landkreis Wittenberg, Sachsen-Anhalt
 Griesen (Simbach), Ortsteil der Gemeinde Simbach, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Griesen, Kreis Oletzko/Treuburg, Ostpreußen, seit 1945: Gryzy, Dorf im Powiat Olecki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Siehe auch:
 Grießen